Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hill Township (Independence County, Arkansas)
 Hill Township (Pulaski County, Arkansas)
 Hill Township (Michigan)
 Hill Township (Minnesota)
 Hill Township (Missouri)
 Hill Township (Nebraska)
 Hill Township (North Dakota)